Ubinas (vulkaan), een vulkaan in Peru
 Ubinas (district), een district in de Peruaanse provincie General Sánchez Cerro